Karel VII. je jméno těchto panovníků:

 Karel VII. Švédský (asi 1130–1167) – král švédský (1155–1167)
 Karel VII. Francouzský (1403–1461) – král francouzský (1422–1461)
 Karel VII. Bavorský (1697–1745) – kurfiřt bavorský (1726–1745), císař římský (1742–1745)

 Karel III. Španělský (1716–1788) – jako Karel VII. král neapolský v letech 1734–1759

Rozcestníky - panovník